За время своего существования компания Kodak выпускала и в настоящее время выпускает различные продукты и изделия: фотоаппараты, фотоплёнку, фоторамки, штативы, фотобумагу, фотокиоски и др.

Фотокамеры цифровые 
Однообъективные зеркальные фотоаппараты:
 Kodak DCS — 1991,
 Kodak DCS 200 — 1992,
 Kodak DCS 410 — 1994,
 Kodak DCS 420 — 1994,
 Kodak DCS 460 — 1994,
 Kodak AP NC2000 — 1994,
 Kodak EOS-DCS 5 — 1994,
 Kodak EOS-DCS 3 — 1995,
 Kodak EOS-DCS 1 — 1995,
 Kodak DCS 520 — 1998,
 Kodak DCS 315 — 1998,
 Kodak DCS 560 — 1998,
 Kodak DCS 330 — 1999,
 Kodak DCS 620 — 1999,
 Kodak DCS 660 — 1999,
 Kodak DCS 720 — 2001,
 Kodak DCS 760 — 2001.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты с полнокадровой матрицей:
 Kodak DCS Pro 14n — 2002,
 Kodak DCS Pro SLR/c — 2004,
 Kodak DCS Pro SLR/n — 2004.

Kodak EasyShare:
 Kodak EasyShare one
 Серия C: C140, C180, C300, C433, C513, C613, C643, C653, C713, C743, C763, C813, C875, C913, C1013.
 Серия М: M320, M340, M380, M753, M763, M853, M863, M873, M883, M893 IS, M1033, M1063, M1073 IS, M1093 IS.
 Серия P: P712.
 Серия V: V530, V550, V570, V610, V705, V803, V1003, V1073, V1233, V1253, V1273.
 Серия Z: Z612, Z650, Z700, Z710, Z712 IS, Z730, Z740, Z760, Z812 IS, Z885, Z915, Z980, Z990 Max, Z1012 IS, Z1015 IS, Z1085 IS, Z1275, Z1285, Z7590, Z8612 IS.

В начале 2013 года компания продала права на производство фотоаппаратов под брендом Kodak калифорнийской компании JK Imaging.

Плёночные фотоаппараты 

Компания Eastman Kodak производила фотоаппараты для плёнок типов:
 Плёнка типа 135
 Плёнка типа 101
 Плёнка типа 103
 Плёнка типа 105
 Плёнка типа 110
 Плёнка типа 116
 Плёнка типа 118
 Плёнка типа 120
 Плёнка типа 122
 Плёнка типа 123
 Плёнка типа 124
 Плёнка типа 126
 Плёнка типа 127
 Плёнка типа 616
 Плёнка типа 620
 Плёнка типа 828
 Большой формат
 APS

Объективы 

До 1914 года компания Eastman Kodak на свои фотоаппараты устанавливал простейшие менисковые линзы, или объективы сторонних производителей, например Rapid Rectilinear компании Bausch & Lomb.

Eastman Kodak выпускал объективы не только для фотоаппаратов, но и для проекторов, увеличителей, слайд проекторов и т. д.

Фоторамки цифровые 
Рамки с беспроводным соединением:
 KODAK EASYSHARE W: W1020, W820.
 KODAK EASYSHARE EX: EX1011, EX811.

Рамки мультимедиа:
 KODAK EASYSHARE M: M1020, M820.
 KODAK EASYSHARE SV: SV1011, SV811, SV710.

Рамки фото:
 KODAK EASYSHARE P: P820, P720, P520.
 KODAK EASYSHARE S: S510.

Аксессуары

Карты памяти и устройства считывания карт памяти

Элементы питания и зарядные устройства

Сумки, футляры и ремешки

Штативы

Док-станции

Лицевые панели для фоторамок

Сетевые адаптеры

Вспышки и оптика

Наборы аксессуаров

Кабели, переходники 
 Модель AV-8, аудио-видео кабель
 Модель U-4, кабель USB
 Модель U-5A, кабель USB
 Модель U-8, кабель USB
 Кабель USB с разъёмом для док-устройства
 Разъём-переходник USB/A/V

Расходные материалы для принтеров 
Бумага для струйных принтеров:
 Kodak Ultra Premium
 Kodak Premium
 Kodak Photo Paper

Интерактивные службы печати 
 Kodak Gallery

Программное обеспечение 
 KODAK EASYSHARE
 Драйверы для фотокамер
 Прошивки для фотокамер

Фотокиоски цифровые 
 KODAK PICTURE KIOSK

Kodak Picture CD 
Kodak Picture CD — наследник более раннего Photo CD. Содержит изображения в разрешении 1024 x 1536, используя JPEG сжатие. Программное обеспечение для просмотра и редактирования изображений включено в содержимое компакт-диска.

Kodak Photo CD 
Kodak Photo CD — стандартный компакт-диск с программным обеспечением Kodak. Данный формат предпочтителен для профессионального использования из-за его превосходящего качества и вместимости, по сравнению с Kodak Picture CD.

Фотоплёнка 
 Негативная плёнка типа 135:
 KODAK EKTAR 100
 KODAK BW400CN
 KODAK ProFoto XL 100
 KODAK TMAX 100
 KODAK TMAX P3200
 KODAK PORTRA 160NC
 KODAK PORTRA 160VC
 KODAK PORTRA 400NC
 KODAK PORTRA 400VC
 KODAK PORTRA 800
 KODAK ULTRA MAX 400
 KODAK GOLD 200
 KODAK GOLD 100
 KODAK GOLD 100
 Негативная плёнка типа 110
 Обращаемая плёнка типа 135
 KODAK EKTACHROME 100G
 KODAK EKTACHROME 100VS

Видеокамеры цифровые 
 Kodak zi6
 Kodak zi8

Смартфоны 
 Kodak IM5 - представлен на выставке CES 2015

Планшеты 
 Kodak Tablet 7" и Kodak Tablet 10" - планшеты с семи- и десятиюймовыми экранами соответственно, анонсированные летом 2017 года.

См. также 
 Kodak

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании KODAK на рус.яз.

Kodak